Gary Hines ist der Name folgender Personen

* Gary Hines (Musiker) (* um 1952), US-amerikanischer Musiker 
 Gary Hines (Politiker), kanadischer Politiker 
 Gary Hines (Handballspieler) (* 1984), US-amerikanischer Handballspieler